Ronaldo Diamante (Rio de Janeiro, ) é um contrabaixista e compositor brasileiro. Iniciou-se na carreira musical na década de 1970, participando no Rio Jazz Orchestra, Bardock Jazz Quintet e trabalhando junto com Moraes Moreira, Maria Bethânia e Marisa Monte, entre outros artistas proeminentes. Seu álbum de estreia, intitulado Jaix, foi lançado em 1997, seguido por Charanga de 2000.

Contrabaixistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro